El término Oquendo se puede referir al:

 El municipio alavés de Oquendo (en lengua vasca y oficialmente Okondo).

A los siguientes personajes históricos:

 Miguel de Oquendo y Domínguez de Segura (1534-1588): almirante de la Armada Española.
 Antonio de Oquendo y Zaritiegui (1577-1640): almirante de la Armada Española. Hijo de Miguel de Oquendo.
 Miguel Antonio de Oquendo y Molina (1627-¿?): almirante de la Armada Española. Hijo de Antonio de Oquendo.
 Francisco Antonio de Oquendo (siglo XVIII): capitán de navío e inspector de la Real Fábrica de Anclas de Hernani.
 Joaquín de Aguirre y Oquendo (1730-1766): general de la Armada Española, codificador de la Ordenanzas de Marina y Capitán General de Guatemala. Sobrino de Francisco Antonio de Oquendo.
 Carlos Oquendo de Amat (1905-1936): poeta peruano.
 Juan Lechín Oquendo (1914-2001): líder sindical y vicepresidente de Bolivia.

También a los siguiente buques:

 Almirante Oquendo: crucero acorazado de la Armada Española hundido durante la guerra de Cuba en 1898.
 Clase Oquendo: un modelo de destructor de la Armada Española.
 Oquendo (D-41): destructor de la Armada Española.

Y a los siguientes edificios:

 Casa de Oquendo: edificio de la época virreinal situado en Lima (Perú).